Eurobird ist die Bezeichnung mehrerer Satelliten von Eutelsat:

Eurobird 1
Eurobird 2
Eurobird 3
Eurobird 4A
Eurobird 9A
Eurobird 16